Mijat Marić (Minusio, 30 april 1984) is een Kroatisch-Zwitsers voetballer. Hij staat onder contract bij FC Lugano.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AS Bari
 Lijst van spelers van KSC Lokeren

Kroatisch voetballer
Zwitsers voetballer